Weisser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Weisser (1931–2016), Schweizer Architekt und Künstler
 Bernhard Weisser (* 1964), deutscher Numismatiker
 Burkhard Weisser (* 1960), deutscher Sportmediziner
 Carl Gottlieb Weisser (1779–1815), Bildhauer
 Elisabeth Weisser-Lohmann, deutsche Hochschullehrerin, Professorin für Philosophie
 Franz Weisser (1885–1969), tschechoslowakischer Abgeordneter der deutschen Minderheit
 Friedrich Christoph Weisser (1761–1836), deutscher Dichter
 Gerhard Weisser (1898–1989), Sozialwissenschaftler, Sozialdemokrat, Protestant und Pädagoge
 Jens Weisser (* 1946), deutscher Schauspieler
 Johann Weisser (1894–1951), deutscher Ingenieur, Architekt, Unternehmer und Politiker (DemP, FDP), MdL Baden
 Johann Georg Weisser (geb. vor 1856, gest. nach 1868) deutscher Ingenieur und Gründer der Maschinen- und Werkzeugfabrik Weisser in St. Georgen
 Karl Ludwig Weisser (1823–1879), deutscher Lithograf und Kunstgelehrter
 Katrin Weisser (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Kurth Weisser (* 1939), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Michael Weisser (* 1948), Medienkünstler, Musikproduzent und Science-Fiction-Autor
 Morgan Weisser (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Norbert Weisser (* 1946), deutscher Schauspieler
 Otto Weisser (* 1937), Schweizer Fotograf
 Theodor Weisser, (1911–1997) deutscher Unternehmer
 Ulrich Weisser (1938–2013), deutscher Vizeadmiral und Leiter des Planungsstabes des Bundesministerium der Verteidigung
 Ursula Weisser (* 1948), deutsche Medizinhistorikerin
 Ursula Weisser-Roelle (* 1952), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Wolfgang Weisser, deutscher Biologe und Professor für Terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München

Siehe auch:
 Weißer
 Weissert